Tauriainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 2001), joueur finlandais de football
 (né en 1972), joueur finlandais de football
 (né en 1975), chanteur finlandais
 (né en 1964), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois